

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Grand Island – township della Contea di Alger, Michigan
 Grand Island – capoluogo della Contea di Hall, Nebraska
 Grand Island – città e isola della Contea di Erie, New York

Musica 
 Grand Island – gruppo musicale norvegese